Henry Bunbury est un nom pouvant désigner:

Henry Bunbury (3e baronnet) (1676-1733), homme politique tory anglais
Henry William Bunbury (1750-1811), illustrateur et caricaturiste britannique
Henry Bunbury (7e baronnet) (1778-1860), général et historien britannique
 (1812-1875), officier et explorateur britannique
 (1876-1976), fonctionnaire en finance britannique

Voir aussi

Bunbury, Henry